Sezóna 2006/07 Ligy mistrů byla 52. ročníkem klubové soutěže pro nejlepší týmy evropských národních lig. Finále se odehrálo 23. května 2007 na Olympijském stadionu v Athénách.

1. předkolo 
 11./12.7. a 18./19.7.

2. předkolo 
 25./26.7. a 1./2.8.

3. předkolo 
Poražené týmy nastoupily v 1. kole Poháru UEFA.

 8./9.8. a 22./23.8.

Základní skupiny 
Týmy ze 3. míst jednotlivých skupin nastoupily ve 3. kole Poháru UEFA.

Skupina A 
Zápasy

Tabulka

Skupina B 
Zápasy

Tabulka

Skupina C 
Zápasy

Tabulka

Skupina D 
Zápasy

Tabulka

Skupina E 
Zápasy

Tabulka

Skupina F 
Zápasy

Tabulka

Skupina G 
Zápasy

Tabulka

Skupina H 
Zápasy

Tabulka

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 

2006/07
Fotbal v roce 2006
Fotbal v Evropě v roce 2006
Fotbal v roce 2007